Tejero (de Tejo) hace referencia a varios artículos:

Personas
Antonio Tejero (1932-), exteniente coronel de la Guardia Civil. Uno de los principales cabecillas del golpe de Estado fallido del 23F en España.
Delhy Tejero (1904-1968), pintora y dibujante española.
Fernando Tejero (1967-), actor de televisión y cine español.